«Господин хороший» — телевизионный проект телеканала «Дождь» от авторов «Гражданина поэта», продюсером которого является Андрей Васильев. Проект выходит в форме еженедельной итоговой программы, в которой заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов и музыкант Вася Обломов читают стихи на «злобу дня», написанные писателем Дмитрием Быковым, Васей Обломовым и поэтом Орлушей в жанре политической сатиры. Режиссёр — Тарас Шевченко. Премьера проекта состоялась 11 марта 2013 года.

История проекта 
Проект зародился на телеканале «Дождь» под названием «Поэт и Гражданин» в 2011 году. В феврале этого же года вышел первый выпуск — «Стих о женской доле». Последующие выпуски транслировались на телеканале «Дождь» каждую неделю до конца марта 2011 года. Вышло пять выпусков проекта. Шестой выпуск под рабочим названием — «Тандем в России больше, чем тандем» был снят с эфира редакцией телеканала из-за цензурных соображений, после чего канал подвергся критике поклонников проекта, а сам проект с новым названием «Гражданин поэт» переехал с «Дождя» в блог на портале f5.ru. С этого момента все выпуски публиковались еженедельно по понедельникам в блоге и на канале GrazhdaninPoet на YouTube. Всего под названием «Гражданин поэт» было опубликовано 45 выпусков. Заключительный выпуск «Гражданина поэта» вышел в символичную дату 5 марта 2012 года — день смерти Сталина. 24 мая в российский прокат вышел фильм «Гражданин поэт. Прогон года» режиссёра Веры Кричевской.

Проект возродился осенью 2012 года под новым названием «Господин хороший» и в новом формате. Выпуски почти не публиковались на канале проекта, а сам проект не имел блога. С марта 2013 года выпуски «Господина хорошего» вновь транслирует телеканал «Дождь».

Одним из авторов-исполнителей в проекте стал музыкант Вася Обломов, а стихотворения писались не только Дмитрием Быковым, но и Орлушей. Проект выпустил два тома книги с DVD-диском, а также вышло приложение для iPhone и iPad и официальное сообщество в социальной сети ВКонтакте.

Список эпизодов

Примечания

Ссылки 
 Страница передачи на сайте телеканала «Дождь».
 На канале «Дождь» грядет реинкарнация «Гражданина Поэта» под новым названием
 Политическая сатира: попытка возрождения
 «Правда 24»: Михаил Ефремов об участии в проекте «Господин Хороший»
Выступление 29 октября в Одессе

Появились в 2013 году в России
Сатирические телепередачи
Телепередачи по алфавиту
Поэзия
События 11 марта
Март 2013 года
Михаил Ефремов
Дмитрий Быков